

Persone
 Anna Clyne (1980) – compositrice inglese
 Nathaniel Clyne (1991) – calciatore inglese
 Nicki Clyne (1983) – attrice canadese
 Sam Hidalgo-Clyne (1993) – rugbista a 15 scozzese di origine spagnola

Altro
 Fazione Clyne – fazione della Cosmic Era nella metaserie anime di Gundam
 Lacus Clyne – personaggio della metaserie anime Gundam